Landolfo I di Benevento – principe longobardo di Benevento dal 910 al 943
 Landolfo II di Benevento – detto il Rosso, principe longobardo di Benevento dal 943 al 961
 Landolfo III di Benevento – principe longobardo di Benevento dal 961 al 968
 Landolfo IV di Benevento – principe longobardo di Benevento dal 981 al 982
 Landolfo V di Benevento – principe longobardo di Benevento dal 1014 al 1033
 Landolfo VI di Benevento – principe longobardo di Benevento dal 1054 al 1077

Pagine correlate 
Landolfo di Capua